Фуэнтепелайо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31 км². Население — 958 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии